Junge Leute brauchen Liebe – film del 1961 diretto da Géza von Cziffra
Junge Leute brauchen Liebe – film del 1979 diretto da Käthe Kratz